NBT steht als Abkürzung für:
 National Bank of Tuvalu, die Nationalbank des ozeanischen Staates Tuvalu
 National Broadcasting Services of Thailand, ein nationaler Fernsehsender in Thailand
 NetBIOS over TCP/IP, ein Netzwerkprotokoll
 Neues Bülacher Tagblatt, frühere regionale Schweizer Tageszeitung
 Nitroblautetrazoliumchlorid, ein Redoxfarbstoff

Abkürzung